Il singolare del torneo di tennis Halifax Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien Lareau che ha battuto in finale David Kass 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Sznajder (quarti di finale)
 Robbie Weiss (semifinali)
 Kenny Thorne (semifinali)
 Steve Bryan (primo turno)

 Chris Garner (secondo turno)
 Paul Annacone (quarti di finale)
 Sébastien Lareau (Campione)
 Mark Knowles (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Halifax Challenger 1992